Waccamaw Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Waccamaw Township (Brunswick County, North Carolina)
 Waccamaw Township (Columbus County, North Carolina)